Кафеталито има више значења:

 Кафеталито (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кафеталито (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику